Miejscowości we Włoszech:
 Revere – miejscowość i gmina w regionie Lombardia, w prowincji Mantua
Miejscowości w USA:
 Revere – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
 Revere – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Revere – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Clark